Wouter de Jong (acteur), een Nederlands acteur
Wouter de Jong (politicus), een Nederlands politicus van de ChristenUnie en burgemeester van Houten